Soms (Hef), een lied van Hef in samenwerking met Cor uit 2020
 Soms (Josylvio), een lied van Josylvio in samenwerking met Antoon uit 2022